Indy:
 Индианаполис (трасса) — гоночная трасса
 500 миль Индианаполиса — автогонка
 Indianapolis 500: The Simulation — автосимулятор
 Internet Direct — библиотека Delphi
 SGI Indy - компьютер